London kan syfta på:

 London (film, 2005) – ett amerikanskt drama
 London Films – en filmstudio
 London (dikt av Samuel Johnson) – en satir av Samuel Johnson
 Saro London – en brittisk militär flygbåt
 London Group – ett konstnärssamfund
 Lilla London – ett smeknamn för städer som har liknats vid London
 Lord Mayor of London – borgmästare av City of London (också känd som "Lord Mayor of the City of London")
 8837 London – en asteroid

Musik
 London (musikgrupp) – en brittisk punkgrupp
 London (en låt av Pet Shop Boys) – en låt av Pet Shop Boys på albumet Release
 London (en låt av Queensrÿche) – en låt av Queensrÿche på albumet Rage for Order
 London (en låt av The Smiths) – en låt av The Smiths på albumet Louder Than Bombs
 LDN (låt) – av Lily Allen
 London '66–'67 – en EP av Pink Floyd
 London Records – ett brittiskt skivbolag grundat 1947
 London Town – ett album från 1978 av den brittiska rockgruppen Wings

Se även
 Live in London – flera musikalbum

Personer
 Fritz London (1900–1954), tysk-amerikansk fysiker
 George London (1920–1985), kanadensisk opera- och konsertsångare
 Jack London (1876–1916), amerikansk författare
 Jack London (friidrottare) (1905–1966), brittisk löpare
 Jason London (född 1972), amerikansk skådespelare
 Jeremy London (född 1972), amerikansk skådespelare
 Julie London (1926–2000), amerikansk sångerska och skådespelare
 Lauren London (född 1984), amerikansk skådespelare och fotomodell
 Paul London  (född 1980), amerikansk fribrottare
 Peter London (född 1982), svensk basist, artistnamn för Peter Lundén

Geografi

Kanada 

 London, Ontario, stad

Kiribati 

 London Village, ort, Linjeöarna, Kiritimati,

Storbritannien 

 London – huvudstaden, England, Greater London, 
 London (region) – en av Englands nio regioner
 City of London – distrikt, England, Greater London, 
Storlondon – ett administrativt storstadsområde kring London
 London City Airport

Se även
 Inre London – består av City of London och 12 av 32 London boroughs
 Yttre London – består av 20 av de 32 London boroughs
 London borough – administrativ stadsdel i London
 London Bridge – bro i London som spänner över Themsen
 London (grevskap) – grevskap i England från 1889 till 1965
 Londons stift – stift inom Engelska kyrkan
 Tower of London – medeltida, kunglig borg vid Themsens norra strand i London

USA 

 London, Arkansas, ort, Pope County, 
 London, Kentucky, Laurel County, 
 London, Ohio, Madison County, 
 London, Kalifornien, ort, Tulare County,

Se även
East London
New London
 London Road
 Fördraget i London
 Londonkonferensen

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Kiribatiförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar